Intelligence (englisch: Intelligenz) ist:
 Intelligence (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2014
 Intelligence (Zeitschrift), multidisziplinäre wissenschaftliche Fachzeitschrift mit psychologischem Schwerpunkt

 Bezeichnung für Themen aus dem Bereich Nachrichtendienst, siehe z. B.:
 Fernmelde- und Elektronische Aufklärung (engl. Signals Intelligence), Gewinnung von Informationen aus Fernmelde- oder elektronischen Quellen
 Fernmeldeaufklärung (engl. Communications Intelligence), Gewinnung von Informationen aus Fernkommunikation
 Elektronische Aufklärung (engl. Electronic Intelligence), Gewinnung von Informationen aus elektronischen Abstrahlungen ohne Kommunikationsinhalt
 Human Intelligence, Gewinnung von Informationen aus menschlichen Quellen
 Abbildende Aufklärung (engl. Imagery Intelligence), Gewinnung von Informationen aus Bild- oder Videoquellen
 Open Source Intelligence, Gewinnung von Informationen aus frei verfügbaren, offenen Quellen